

Struttura del Casato

Tavole
Tavole genealogiche delle linee maschili della famiglia Marsciano, dalle origini della genealogia, ovvero dal capostipite della famiglia Cadolo, fino al XIX secolo.

Cadolingi

Bulgarelli

Conti di Marsciano: ramo di Bernardino

Conti di Marsciano: ramo di Bulgaruccio

Conti di Marsciano: ramo di Antonio

Albero Generale

Note

Bibliografia

 A cura di Maria Grazia Nico Ottaviani, Albero et Istoria della famiglia de' conti di Marsciano - Storia di una famiglia signorile dalle origini ad Antonio conte di Marsciano, Parrano e Migliano, Comune di Marsciano, 2003.
 Carlo Cartari (a cura di Uberto Rossi di Marsciano), Genesi di "Albero et istoria della famiglia dè conti di Marsciano" dell'Abbate Ferdinando Ughelli, Amazon Distribution, 2019, ISBN 9781791944667.
 Uberto Rossi di Marsciano, I Marsciano, Orvieto e il Ss. Corporale, in Colligite Fragmenta - Bollettino storico della diocesi di Orvieto-Todi, VI 2014, 2015.
 Uberto Rossi di Marsciano (a cura di), Epistolario di Marianna Hercolani di Marsciano (1739-1787), Amazon Distribution, 2018, ISBN 9781973543176.
 AA. VV., La Scarzuola - Buzzinda, l'arca delle idee pietrificate. Storia, fantasia, paradosso dell'architettura nella Scarzuola di Tomaso Buzzi, beni e attività culturali della Provincia di Terni, collana Conoscere e sapere, 2002.

Voci correlate
Di Marsciano
Angelina di Marsciano
Giuseppe di Marsciano (vescovo)

Di Marsciano
Di Marsciano